Lipce heißen folgende geographische Objekte:

 Lipce (Miłkowice), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Lindenbusch, Kreis Liegnitz)
 Lipce, Ortsteil des Danziger Stadtbezirks Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Guteherberge)
 Lipce (Świdwin), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Liepz, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Lipce Reymontowskie, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Lipce (Jesenice), Ortslage bei Jesenice, Slowenien